«Искусство войны» — названия чего-либо, по-английски — The Art of War:

Книги 
 Искусство войны () — трактат китайского мыслителя Сунь Цзы. VI век до н. э.
  () — древний трактат по военной стратегии китайского военачальника Сунь Биня. IV век до н. э. 
  () — трактат итальянского философа и политика Николло Макиавелли. Другой возможный перевод «О военном искусстве». XVI век.
 Искусство войны — трактат барона Генриха Жомини. XIX век.
 Искусство войны — собрание сочинений Мао Цзэдуна. XX век.

Фильмы 
 Искусство войны () — американо-канадский художественный фильм. Режиссёр Кристиан Дюгей. (2000)
 Искусство войны 2: Предательство () — канадский фильм, сиквел фильма 2000 года «Искусство войны». Режиссёр Джозеф Руснак. (2008)
 Art of War: Completing Rambo (2008)
 Tatort: Die Kunst des Krieges (2016)

Игры 
 Искусство войны (серия игр) — серия компьютерных игр в жанре варгейм.
 Искусство войны. Африка 1943. (2009)
 Искусство войны. Курская дуга. (2009)
 Искусство войны. Корея. (2010)
 Казаки: Последний довод королей () — вторая игра из серии «Казаков». (2001)
 The Ancient Art of War разработана компанией Evryware (1984)
  (1987)
  (1992)
 Operational Art of War, Vol. 1: 1939—1955, The (1998)
 Operational Art of War, Vol. 2: 1956—2000, The (1999)
 Operational Art of War, Vol. 2: Flashpoint Kosovo, The (1999)
 Operational Art of War: A Century of Warfare, The (2000)
 Norm Koger’s The Operational Art of War 3 (2006)
 Empire 2: The Art of War (1995)

Музыка 
  сингл группы GWAR. (1997)
 The Art of War — четвёртый студийный альбом группы Bone Thugs-N-Harmony. (1997)
 The Art of War — пятый альбом шведской пауэр-метал-группы Sabaton. (1999)
 The War of Art — альбом группы American Head Charge. (2001)
  мини-альбом группы Vader. (2005)
 The Art of Love & War — четвёртый студийный альбом американской певицы Энджи Стоун. (2007)
 Supreme Art of War — первый полноформатный альбом итальянской метал-группы Stormlord. (2008)
 The Art of War — композиция на виолончели Ванессы Мэй.
  — альбом группы . (2008)

Проекты и организации 
 Самураи. Art Of War. Цель проекта — знакомство с наследием культуры самураев. Организован обществом сферического кино.
  — основной профессиональный турнир смешанных боевых искусств, проводимый в Пекине (Китай).

См. также 

 Китайские военные трактаты
 Военное искусство
 Батальный жанр